Chacabuco (Armada Argentina) puede referirse a los siguientes buques de guerra:

 Chacabuco, ex Amazonas, ex General Brown, combatió en las guerras civiles y fue la primera sede de la Escuela Naval Militar.
 Bergantín goleta Chacabuco (1853), del Estado de Buenos Aires, dado de baja por los daños recibidos en el Combate de Martín García (1853).
 Vapor Chacabuco, ex Menay, ex Coronel Dorrego, sirvió en la Guerra entre la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires y en la Guerra de la Triple Alianza.
Bergantín Chacabuco (1817) guardacostas que sirvió durante las guerras civiles en el río Paraná.
 Corbeta Chacabuco (1826), ex Coquimbo de la Escuadra Libertadora del Perú, sirvió en las campañas corsarias de la Guerra del Brasil. 
 Goleta Chacabuco (1842), ex Moleska, sirvió en la Campaña naval de 1841 (Guerra Grande), el bloqueo de Montevideo y en la Batalla de la Vuelta de Obligado
Ballenera Chacabuco (1840) operó durante la Guerra Grande patrullando los ríos Uruguay y Paraná.
 Barca Chacabuco (1816) ex Rose, ex Clifton, corsario en la Guerra de la Independencia Argentina.

Nombres de buques de guerra de Argentina